Клиридис () — греческая фамилия.

Известные носители 

 Клиридис, Глафкос (1919—2013) — кипрский политик, президент Кипра.
 Клиридис, Парис (род. 1970) — кипрский шахматист.

